Lac du Caribou kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac du Caribou, Shawinigan, sjö i Mauricie, Québec, 
 Lac du Caribou, Trois-Rives, sjö i Mauricie, Québec,